David Taylor (1954) skót sporttisztviselő, egy időben az UEFA főtitkára
 David Taylor (1965) walesi labdarúgó
 David Taylor (1990) amerikai birkózó